Tyler Shelast, né le  à Kelowna, (Colombie-Britannique, au Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons avec les Huskies de Michigan Tech, il fit ses débuts professionnels avec les Stars de l'Iowa en 2008. La saison suivante, il joua majoritairement dans l'ECHL avec les Steelheads de l'Idaho mais aussi quelques parties avec les Bulldogs de Hamilton de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Kings de Powell River ||BCHL ||58 ||25 ||42 ||67 ||131 ||7 ||1 ||3 ||4 ||6
|- 
|2004-2005 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||37 ||11 ||8 ||19 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||37 ||9 ||9 ||18 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||38 ||15 ||9 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Huskies de Michigan Tech ||NCAA ||39 ||16 ||10 ||26 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||11 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||31 ||9 ||12 ||21 ||33 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2008-2009 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||17 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stars du Texas ||LAH || 32|| 2|| 3|| 5|| 20|| || || || ||
|-
|2009-2010 ||Americans d'Allen || LCH || 5|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || ||

|- 
|2010-2011 ||Mallards de Quad City ||LCH ||53 ||19 ||22 ||41 ||29 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2011-2012 ||Thunder de Stockton || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Titans de Trenton ||ECHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||19 ||3 ||4 ||7 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||IceMen d'Evansville || ECHL ||14 ||1 ||0 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|- 
|2012-2013 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL ||41 ||6 ||6 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1984
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)